Lindenstraße steht für:
 Lindenstraße, deutsche Fernsehserie der ARD

Straßen
 Lindenstraße (Berlin-Kreuzberg)
 Lindenstraße (Bremen), Straße in Bremen-Vegesack
 Lindenstraße (Ilmenau)
 Lindenstraße (Lüneburg), Straße in Lüneburg in Brandenburg
 Lindenstraße (Neubrandenburg)
 Lindenstraße (Parchim)
 Lindenstraße (Potsdam)
 Lindenstraße (Schwerin) 
 Lindenstraße (Trier)

Baudenkmäler
 Lindenstraße 2, 4, Oststraße 34, 35, 36 (Hohenmölsen), Wohngebäudekomplex in Hohenmölsen

Siehe auch:

 Lindenallee
 Lindenweg